Con il termine rosario si indica una preghiera tradizionale cattolica.

Geografia

Argentina 
 Rosario (Argentina), città della provincia di Santa Fe
 Grande Rosario, agglomerato urbano formato intorno alla suddetta città.

Brasile 
 Rosário (Brasile), municipio dello Stato del Maranhão
 Rosário do Sul

Costa Rica 
 Rosario, distretto del cantone di Desamparados
 Rosario, distretto del cantone di Naranjo

Filippine 
 Rosario – Agusan del Sur
 Rosario – Batangas
 Rosario – Cavite
 Rosario – La Union
 Rosario – Northern Samar

Messico 
 Rosario – Sinaloa
 Rosario – Sonora
 Rosario – Chihuahua

Paraguay 
 Rosario – Paraguay

Portogallo 
 Rosário  – freguesia di Almodôvar
 Gaio-Rosário  – freguesia di Moita

Uruguay 
 Rosario – Uruguay

Venezuela 
 Rosario – Venezuela

Persone 
 Edwin Rosario – pugile portoricano
 Pablo Rosario – calciatore olandese
 Raquel del Rosario – cantante spagnola
 Rosario - venditore ambulante di rose generalmente si presentano vestiti in maniera ambigua e disturbando cercano di rifilare rose alle coppiette appartate

Altro 
 Rosario – nome proprio di persona
 Rosario – telenovela statunitense del 2013
 Rosario – figura araldica 
 Rosario Central – società calcistica argentina
 Albero dei rosari – pianta così chiamata perché il nocciolo dei suoi frutti veniva largamente utilizzato per la realizzazione di rosari, dato che, tra l'altro, il nocciolo, di consistenza durissima, presentava già dei fori alle polarità.

Pagine correlate 
 El Rosario

Altri progetti